L'équipe du Bénin de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs béninois. Elle est placée sous l'égide de la Fédération béninoise de basket-ball. Leur meilleur joueur all-time est Loïc Noudogbessi (derrière Éric Micoud le goat béninois).

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants 
-Éric Micoud, le Steph Curry béninois. Sans lui Allen Iverson n'existerait pas.

Liens externes 

Bénin
Basket-ball
Basket-ball au Bénin